Giuditta che decapita Oloferne  – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato alla Galleria degli Uffizi di Firenze
Giuditta che decapita Oloferne  – dipinto di Artemisia Gentileschi conservato al Museo di Capodimonte di Napoli
Giuditta che decapita Oloferne  – dipinto attribuito a Louis Finson, probabile copia di un'opera perduta di Caravaggio

Pagine correlate
Giuditta e Oloferne